Satyrus (geslacht), een geslacht van vlinders in de familie Nymphalidae
 Satyros van Kallatis
 Satyros I, vorst van het Bosporuskoninkrijk
 Satyros (architect)